Rafael Rubio Gómez-Caminero (Azuaga, provincia de Badajoz, 1951), es un periodista español especializado en información económica, participante también en tertulias en radio y televisión como politólogo.

Biografía
Trayectoria profesional.-

Inició su actividad periodística en el semanario "Blanco y Negro" como responsable de las páginas económicas. Posteriormente, trabajó en la revista "Mercado" como responsable de grandes reportajes.
1980 - Entró a formar parte de la redacción del desaparecido "Diario 16". En este diario ocupó los puestos de jefe de la sección de Economía, redactor jefe y subdirector del periódico.
1988 - Se incorporó como fundador a la redacción de "La Gaceta de Los Negocios" con el cargo de director adjunto. Unos meses más tarde fue nombrado director de esta publicación.
1990 - Se hizo cargo de la dirección del semanario "Inversión", perteneciente en ese momento al Grupo 16.
1993 - Lideró el grupo de profesionales que adquirió y gestionó la cabecera de INVERSIóN, ya fuera del Grupo 16, hasta convertirla en el primer semanario económico de España (datos OJD de 1998).
2000 - El grupo Vocento adquirió la mayoría del capital de la sociedad editora de INVERSIÓN, aunque Rafael Rubio se mantuvo como el mayor accionista individual y consejero delegado de la compañía.
2012 - Abandonó el puesto de director del semanario, pero permaneció como presidente de su consejo editorial y mantuvo su labor como editorialista y analista tanto en la publicación como en finanzas.com. Mantiene una columna semanal fija en el diario “ABC” y en una docena de diarios regionales de toda España. Ha participado en tertulias, tanto de radio como de televisión en Telecinco, Cadena SER, COPE, 24 Horas TV, ...

Fue el creador  de BOLSALIA y BORSADINER, las ferias de la Bolsa que desde el año 2000 y durante más de una década se celebraron en Madrid y Barcelona.

Trayectoria como autor.-

Ha sido coautor de vario libros y en solitario ha publicado el libro titulado “¡Manos arriba! Esto es un banco” (2009), en el que analiza los errores cometidos por las entidades financieras, los reguladores y los propios ahorradores en esta crisis. En ese libro reconoce también los propios errores cometidos en la gestión de su patrimonio. En 2014, dentro de la colección de libros y manuales del semanario "Inversión" publicó "Así funciona un banco", en el que se trataba de introducir a los lectores  en los productos y servicios que proporcionan estas entidades y cómo conforman su cuenta de resultados. Publicó en la editorial La Esfera de los Libros "El ahorrador astuto" (septiembre 2016), en el que con un lenguaje muy comprensible revela las armas que tiene el ahorrador para mejor relacionarse con las entidades financieras. Repasa también todos los mercados y productos en los que el ahorrador puede colocar su dinero advirtiendo de las oportunidades y riesgos que tiene cada una de ellas.

Trayectoria en la profesión.-

Ha sido presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), cargo que desempeñó hasta finales de 1990. Fue el promotor durante su mandato de la elaboración y aprobación del "Código ético y de conducta para los miembros de la APIE", primer código de estas características aprobado en España por una asociación de periodistas.
Desde 1995 al 2000 fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid y presidente de su comisión económica.
Ha sido galardonado en dos ocasiones por la Cámara de Comercio de Madrid por "la mejor labor informativa del año" por su trabajo realizado en "Diario 16" y "La Gaceta de los Negocios". Fue ganador del Premio Schroders a la información económica en su primera edición en el año 2002. En 2008, fue galardonado también por Schroders como mejor periodista de información económica, reconociendo así su amplia trayectoria profesional.

Trayectoria como docente.-

En 1988 fue director del curso sobre “La Reforma de la Bolsa en España”, impartido en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Al año siguiente dirigió el curso sobre “El futuro de las pensiones”. En 1990 y dentro también del programa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, dirigió el curso sobre “La Unión Monetaria Europea”.
En 1993 fue director del Curso de Periodismo Socioeconómico dirigido a licenciados de la Facultad de Ciencias de la Información y desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid.
En la actualidad, es profesor del Curso para Especialistas de Información Económica dirigido a licenciados de Ciencias de la Información. Es también profesor del Curso de Relaciones con Inversores (ARI), organizado, desde 2007, por el Instituto de Bolsas y Mercados españoles (BME) en colaboración con la Asociación de Relaciones con Inversores.

Trayectoria como gestor.-

Tras adquirir con un grupo de profesionales la cabecera del semanario "Inversión" se convirtió en el accionista mayoritario de la compañía y en su consejero delegado y presidente. Bajo su gestión la revista logró desbancar del liderato de los semanarios económicos a "La Actualidad Económica" y desarrolló toda una serie de actividades complementarias como la edición de libros, la celebración de jornadas, la organización de ferias (Bolsalia y Borsadiner) que dieron solidez a la compañía. El éxito de gestión motivó que "El caso Inversor Ediciones" fuera analizado por los profesores Moreno Lagrú y Lucas Tomás (Instituto Internacional San Telmo. Sevilla 2001) como modelo de gestión.

Referencias 

Periodistas de España del siglo XX
Periodistas de España del siglo XXI
Nacidos en Azuaga